В 2005 году проходил 57-й сезон по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Итоги сезона 
Сезон 2005 года начался 10 апреля на автодроме Херес. Было проведено 17 гонок в классе MotoGP и по 16 в классах 250cc и 125cc.

Чемпионат в классе MotoGP выиграл Валентино Росси на Yamaha, в классе 250cc первенствовал Дани Педроса на Honda, в классе 125cc  Томас Люти на Honda.

Этот сезон включал в себя много драматичных гонках (4 из которых были в дождевых условиях - в Португалии, Китае, Франции и Великобритании). Также это был последний год подавляющего доминирования Валентино Росси, который выиграл 11 гонок из 17 (в 16 был на подиуме), Марко Меландри, второй в общем зачете, отстал от Валентино на 147 очков.

Гран-при

Положение гонщиков
 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.
 Система начисления очков: 25 за 1-е место, 20 за 2-е, 16 за 3-е, 13 за 4-е, 11 за 5-е, 10 за 6-е и так далее до 1 очка за 15-е место. Гонщики должен финишировать в гонке, чтобы получить очки.

MotoGP

250cc

125cc

Гонщики

MotoGP

250cc

125cc

Ссылки
Официальный сайт MotoGP  

Мотогонки Гран-при по сезонам